Aleksandrów Kujawski – miasto w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie aleksandrowskim
 Aleksandrów Kujawski – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie aleksandrowskim
 Aleksandrów Kujawski – dworzec i stacja kolejowa w Aleksandrowie Kujawskim, w województwie kujawsko-pomorskim

Zobacz też 
 Aleksandrów Kujawski Wąskotorowy